Калу́жская — название двух станций метро на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена:
 «Калужская» — действующая станция метро, открытая в 1974 году.
 «Калужская» — закрытая станция метро, функционировавшая с 1964 по 1974 годы.